Mieli ist der Familienname von:

 Aldo Mieli (1879–1950), italienischer Wissenschaftshistoriker
 Paolo Mieli (* 1949), italienischer Journalist und Sachbuchautor